Antonio Nibali – ciclista su strada italiano, fratello di Vincenzo
 Vincenzo Nibali – ciclista su strada italiano, fratello di Antonio